Пуэ́рто-Касти́лья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 43,28 км². Население — 113 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы
Города Авилы